Het seizoen 2016/17 van Sparta Rotterdam is het 62ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club uit Spangen wist vorig seizoen de titel te veroveren onder leiding van trainer-coach Alex Pastoor en keerde daardoor na zes jaar terug op het hoogste niveau. De ploeg stelde de titel veilig op maandag 11 april 2016.

Selectie

Aangetrokken

Vertrokken 

 pas na de winterstop speelgerechtigd

Technische staf

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB beker

Wedstrijden

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2016
Sparta Rotterdam